Голубинский, Евгений:
 Голубинский, Евгений Евсигнеевич (1834—1912) — русский историк Русской Церкви; академик Императорской академии наук.
 Голубинский, Евгений Павлович (1934—2008) — советский и российский учёный-чумолог.